Robert Hichens ist der Name folgender Personen:

* Robert Hichens (Seemann) (1882–1940), britischer Seefahrer [SS Titanic]
 Robert Smythe Hichens (1864–1950), britischer Journalist und Autor
 Robert Peverell Hichens (1909–1943), Offizier der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg